Алекса́ндр Чечу́лин:
 Чечулин, Александр Михайлович (1932—1991) — советский оператор, режиссёр и сценарист.
 Чечулин, Александр Сергеевич (1924—1973) — советский учёный-физиолог.